W sezonie 1883-84 odbyła się 13. edycja Pucharu Anglii. Do turnieju przystąpiło 100 drużyn, jednak 3 z nich wycofały się z rozgrywek.

Pierwsza runda

Powtórki

Druga runda

Powtórki

Trzecia runda

Czwarta runda

Powtórka

Piąta runda

Powtórka

Półfinały

Finał 
Mecz finałowy odbył się w sobotę 29 marca 1884 roku na stadionie Kennington Oval w Londynie.

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 Mecze finałowe Pucharu Anglii - opis

Przypisy 

1883 w sporcie
1883 w Wielkiej Brytanii
1884 w sporcie
1884 w Wielkiej Brytanii
Puchar Anglii w piłce nożnej